Kingsdown (Bristol)
Kingsdown (Kent)
Kingsdown (Wiltshire) 
Kingsdown (band)

Ook:
West Kingsdown